Con el nombre de Fuerte San José o Fuerte de San José puede referirse a:
  
 El Fuerte San José o Fuerte de San José, en la Patagonia argentina;
 El Fuerte San José o Fuerte de San José, en Montevideo, Uruguay;
 El Fuerte de San José, en Guatemala;
 El Fuerte San José o Fuerte de San José, en Santo Domingo, República Dominicana.